Po úspěšném turné po Brazílii v průběhu karnevalu v roce 2006 se Fatboy Slim rozhodl vydat exklusivní album pro tuto zemi, která ho přijala velmi kladně. Toto album dokáže na jakémkoliv místě vytvořit dobrou party atmosféru. Sám Fatboy Slim o Brazílii řekl:„I love Brazil. I love the Brazilians!“. Karneval, kterého se zúčastnil, považuje za jeden z jeho nejlepších momentů vůbec.

Seznam písniček 
 The Wiseguys- Cowboy 78 (Guitarapella) 3:44
 Africanism - Samurai Theme 6:56
 Namtrak vs Chris Zippel - Viva Columbia (Dub) 3:12
 Armand van Helden - My My My (Original Mix) 5:42
 Spankbox - To The Club (Highpass Remix) 4:28
 Emma Bunton - Crickets Sing For Anamaria (ATFC's Samba Magic Dub) 6:46
 Olav Basoski feAT. Mitchie One - Waterman (Original mix) 6:00
 Fatboy Slim - Everyone Needs A Carnival 5:14
 Love Tatoo - Drop Some Drums 6:17
 Mighty Dub Katz - Guan Guan Co. 3:11
 Santos - Ke Dolor 4:49
 Fatboy Slim - Wonderful Night (4x4 Mix) 5:07
 AB/DC - This Feelin' (Original Mix) 5:00
 Tejo, Black Alien & Speed - Follow Me, Follow Me (FATBOY SLIM Remix) 5:04
 BONUS: Faixa Multimídia – Macgyver Footage

Kompilační alba Fatboye Slima
Kompilační alba z roku 2006